El nombre Benny Green, puede referirse a:

 Benny Green o Bennie Green, un trombonista de bop-jazz.
 Benny Green, un saxofonista de jazz.
 Benny Green, un pianista de hard bop.